Aro (rijeka), rijeka u Venezueli
 Aro (Igbo), narod u zapadnoj Africi, iz skupine Igbo
 Aro (Nova Kaledonija), pleme
 Aro (Sumrak), filmski lik